OK
 OK – wyrażenie oznaczające w porządku
 OK – singel amerykańskiego rapera Sheeka
 OK – singel niemieckiego piosenkarza Farina Urlauba
 OK – singel niemieckiego DJ Robina Schulza i brytyjskiego piosenkarza Jamesa Blunta
 OK – rosyjski serwis społecznościowy
 

 O.K.
 O.K. – album muzyczny polskiego zespołu Boys
 O.K. (Okej) – polski zespół muzyczny z gatunku disco polo, założony w 2000 roku
 O.K. - album muzyczny polskiego zespołu Czerwone Gitary

 Zobacz też
 Ok – wulkan w zachodniej Islandii
 „O. K.” – dwutygodnik poświęcony postaciom z Looney Tunes
 OK Computer – album brytyjskiego zespołu Radiohead